Шо́рина — женская форма фамилии '''. Известные носительницы:
 Шорина, Анна Владимировна (род. 1982) — российская спортсменка (синхронное плавание).
 Шорина, Елена Викторовна (1918—2008) — советский юрист, профессор.